Palephyra är ett släkte av maneter. Palephyra ingår i familjen Nausithoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ringmaneter
Palephyra